Френдлу има више значења:
 Френдлу (Мериленд)
 Френдлу (Западна Вирџинија)